Paul Hermans (kunstschilder) (1898-1972), Vlaams kunstschilder
 Paul Hermans (politicus) (1929-2011), Vlaams politicus
 Paul Hermans (schrijver) (1953), Nederlands schrijver